Botanisches Museum steht für bestimmte große Herbarien

Berlin
 Botanisches Museum Berlin-Dahlem 
 Königlich Botanisches Museum, Haus am Kleistpark, (bis 1906)
Weitere
Botanisches Museum Greifswald

Botanisches Museum (St. Petersburg) 
Botanisches Museum (Lund)
Botanisches Museum (Athen) 
Botanisches Museum (Oslo)